La Rupture est un film français de Claude Chabrol ;
 La Rupture est le  de la série de bande dessinée Le Vagabond des Limbes ;
 La Rupture est un film américain de Peyton Reed avec Jennifer Aniston et Vince Vaughn (2006).
 La rupture est le  et dernier épisode de la saison 1 de la série The Big Bang Theory.
 La Rupture est un téléfilm français de Laurent Heynemann (2013)
 La Rupture  est un film français réalisé par Philippe Barassat (2017).